Estelle Castelli, ou sous le pseudonyme Estelle, est une chanteuse française.

Biographie

Discographie

Notes et références

Liens externes 
 
 
 http://www.encyclopedisque.fr/artiste/910.html

Chanteuse française du XXe siècle
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)